Drakula može značiti:
Drakula, roman
Grof Drakula, glavni lik romana
Vlad III. Drakula, povijesna osoba koja je inspirirala lik iz romana.